Харків'янин — житель українського міста Харків
 «Харків'янин» — автобус ХАРЗ 5259 що вироблявся на Харківському авторемонтному заводі у 1995 році
 «Харків'янин» — сорт помідора
 Харків'янин (газета) — газета, яка виходила у Харкові у травні-серпні 1943 р. під час другої німецької окупації.

Див. також 
 Почесний харків'янин — звання, що присвоюється щорічно рішенням сесії Харківської міської ради
 «Харків'янин року» — регіональний конкурс
 Харків'янка

Джерела